Cette page présente le bilan saison par saison du Sporting Club Abbeville Foot Côte Picarde depuis sa création en 1901 sous le nom du Foot-Ball Abbevillois, devenu SC Abbeville en 1902, puis SC Abbeville Côte Picarde en 1987 et enfin SC Abbeville Foot Côte Picarde depuis 2015.

Équipe première 

|}

Symbolique pour l'équipe première : 
 La Coupe de la Ligue correspond ici à la Coupe régionale de Picardie (1961-2017) puis des Hauts-de-France (depuis 2017).
 Le Trophée des Champions correspond ici à la Coupe départementale de la Somme.
 Pour la saison 2019-2020, en raison de l'épidémie de coronavirus concernant l'ensemble du pays et après décision de la FFF, le nombre de points final est calculé en fonction du nombre de points pris par match (nombre de points total moins le nombre de journées). Abbeville ayant un total de 23 points en 11 journées, la moyenne est donc de 2,09 points par match. De ce fait, le club est promu en Régional 1. La saison 2020-2021 est déclarée "saison blanche" par la FFF à la suite de l'augmentation de la pandémie de coronavirus, ce qui veut dire qu'Abbeville se maintient en R1.

Équipe réserve 

|}

Symbolique pour l'équipe réserve : 
 La Coupe de France correspond ici à la Coupe régionale de Picardie (1961-2017) puis des Hauts-de-France (depuis 2017).
 La Coupe de la Ligue correspond ici à la Coupe départementale de la Somme.
 Le Trophée des Champions correspond ici au Challenge du District de la Somme.
 Pour la saison 2019-2020, en raison de l'épidémie de coronavirus concernant l'ensemble du pays et après décision de la FFF, le nombre de points final est calculé en fonction du nombre de points pris par match (nombre de points total moins le nombre de journées). Abbeville ayant un total de 20 points en 11 journées, la moyenne est donc de 1,82 point par match. De ce fait, l'équipe est maintenue en Départemental 1. La saison 2020-2021 est déclarée "saison blanche" par la FFF à la suite de l'augmentation de la pandémie de coronavirus, ce qui veut dire que la réserve se maintient en D1.

Équipe réserve 2 

|}

Symbolique pour l'équipe réserve 2 : 
 La Coupe de France correspond ici à la Coupe régionale de Picardie (1961-2014).
 La Coupe de la Ligue correspond ici à la Coupe départementale de la Somme.
 Le Trophée des Champions correspond ici au Challenge du District de la Somme.

Équipe féminine 

|}

Abbeville